O nome Felicia foi usado para dar nome a três ciclones tropicais no Oceano Pacífico Nordeste:

Furacão Felicia (1997) - furacão de categoria 4 a centenas de quilômetros da costa oeste do México. Sem danos.
Tempestade tropical Felicia (2003) - tempestade tropical a centenas de quilômetros da costa oeste do México. Sem danos.
Furacão Felicia (2009) - furacão de categoria 4 que se dissipou pouco antes de atingir do Havaí. Causou apenas danos mínimos.

Desambiguação